Niemcy:
 Kreis Ueckermünde – była nazwa dawnego powiatu w latach 1818–1950
 Kreis Ueckermünde – była nazwa dawnego powiatu w latach 1952–1994

Zobacz też:
 Ueckermünde